Кубок бельгійської ліги з футболу 1986 — 4-й розіграш Кубка ліги у Бельгії. Переможцем вперше став Льєж.

Груповий раунд

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

Група E 

|}

Другий раунд 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

1986
Бельгія
1986 у бельгійському спорті